Patrice Abanda Etong (Yaoundé, 3 de agosto de 1978) é um ex-futebolista profissional camaronês.

Carreira 
Jogou entre 1995 e 2007, representando Tonnerre, Apollon Kalamarias, Sparta Praga, Drnovice e Teplice e Besa Kavajë, onde se aposentou de forma prematura, aos 28 anos, após seu contrato com o Besa não ter sido renovado.

Pela Seleção Camaronesa, Abanda atuou de 1995 a 2004, tendo atuado na Copa de 1998 e nas Olimpíadas de Sydney, em 2000.

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas olímpicos dos Camarões
Campeões olímpicos dos Camarões
Medalhistas olímpicos dos Camarões
Medalhistas olímpicos do futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Naturais de Iaundé